Пеньярроя-де-Таставинс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 83,3 км². Население — 517 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web d’aquesta població
 Noticia sobre el segundo concurso literario de este municipio 
 Asociación Cultural del Matarraña
 Rogativa de Vallibona a Pena-roja 1
 Rogativa de Vallibona a Pena-roja 2 

Муниципалитеты Теруэля